Els (geslacht), een boom uit de berkenfamilie
 Elzen (Boekel), een buurtschap in de gemeente Boekel
 Eizen (hout), houtsoort